

Codici 
 YAS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yasawa (Figi)
 yas – codice ISO 639-3 della lingua nugunu (Camerun)

Fumetto 
 YAS – pseudonimo del disegnatore e fumettista giapponese Yoshikazu Yasuhiko